Таран маєтку Кодама Йошіо літаком — авіаційна катастрофа, що сталася у вівторок, вранці, 23 березня 1976 року, в результаті замаху на вбивсто Йошіо Кодама, одного з найвпливовіших кримінальних і політичних діячів Японії, свого часу. Пілот-самогубець, , здійснив таран легкомоторним літаком Piper PA-28-140 Cherokee Cruiser, маєтку своєї жертви. Внаслідок зіткнення пілот загинув, також було поранено двох людей з обслуги будинку. Сам Кодама Йошіо, в цей час знаходився в іншому крилі будинку і не постраждав.

Пілот 

Маено Міцуясу (, 21 червня 1946 — 23 березня 1976) — японський кіноактор, що знімався в фільмах жанру «» (найближчим аналогом цього жанру, в західній кіноіндустріі, вважається легке порно), під псевдонімом Маено Соічіро (). Окрім акторської роботи, Маено Міцуясу був причетний до ультранаціоналістичних організацій Японії. В юності він потрапив під вплив правої, ультранаціоналістичної філософії письменника Місіма Юкіо (), яка декларувала наміри, повалити конституційний лад Японії, заснований на так званій «Конституції миру» 1947 року, і повернути Японію до етики самураїв військового часу. Маено Міцуясу був особисто знайомий з Кодама Йошіо, і навіть захоплювався ним, як активним діячем праворадикального руху.

Маено був двічі одружений, обидва шлюби завершились розлученням. За місяць до своєї загибелі, він вже вчиняв спробу самогубства, наковтавшись снодійних піґулок. Його знайшли лежачим на снігу в курортному містечку Юдзава, але вчасно доправили до лікарні, і лікарі повернули його до життя.

Перебіг подій 
За кілька днів до інциденту, Маено Міцуясу домовився з двома своїми колегами зі студії Nikkatsu, зробити серію фотографій з літаком, на землі і в повітрі, нібито для створення промо-матеріалів, для майбутнього фільму про пілотів Камікадзе часів другої світової війни. 23 березня, зранку, троє чоловіків прибули на аеродром Чофу, щоб взяти літаки в оренду, в місцевому аероклубі Тайо. Сам Маено Міцуясу, був в спеціальній штурмовій формі колишньої японської армії, запозиченій в костюмерній, студії Nikkatsu, з білим шарфом на шиї, та з прапорами Японії на правому рукаві та на пов’язці воїна. Вони орендували два літаки Piper PA-28-140 Cherokee Cruiser, бортовий номер JA3551, на якому вилетів сам Маено, та Cessna 172M, бортовий номер JA3732, яким скористались інші двоє людей (пілот і фотограф). Зробивши кілька фото на землі, літаки злетіли, щоб продовжили фотозйомку вже в повітрі. Спільний політ проходив неподалік від Токіо і тривав близько години. Після завершення зйомок, Cessna 172M з фотографом, повернулася на аеродром, а Маено сказав своїм друзям, по радіо, що у нього є справи в районі Сетаґая і полетів в напрямку маєтку Кодама Йошіо, що знаходився за адресою 6-29-20 Тодорокі, Сетагая-ку, Токіо ().
Літак пілотований Маено, зробив два кола над резиденцією Кодама, після чого в ефірі прозвучала фраза: «Многая літа імператору! Банзай!» () і літак, протаранив будівлю, в області балкону другого поверху, з південної сторони. Після зіткнення, в будинку почалася пожежа. Пілот загинув одразу, ще двоє людей з обслуги будинку, зазнали травм. Кодама, в цей час, перебував, в іншому крилі будинку, на другому поверсі. Він нещодавно переніс інсульт і ще не оговтався від його наслідків, тому не міг пересуватися сам і був евакуйований своїм секретарем.

Причини і наслідки 
Мотиви, які спонукали Маено Міцуясу, на цей відчайдушний крок, однозначно невизначені. Основною версією вважають, помсту, фанатичного націоналіста Кодамі, за зраду інтересів Японії, через участь останнього в оборудках з Lockheed Corporation, викриття яких спричинило політичну кризу в багатьох країнах, і ледь не призвело до банкрутства самої Lockheed Corporation. Іншою причиною вважають нестабільний стан психіки самого Маено Міцуясу, посилаючись на його сімейні негаразди і спробу самогубства в минулому. Також за показами його подруги, Маено скаржився ій, що йому не подобається, що його називають порноактором, і він бажає більш значуших досягнень в своєму житті.
Інцидент вчергове привернув увагу, до скандалу з Lockheed, загостривши критику уряду в Японії, також відбувся ряд націоналістичних демонстрацій, під будинком Кодами, з вимогами щоб Кодама свідчив перед парламентом і був відданий під суд. Деякі ультраправі діячі, закликали Кодаму вчинити ритуальне самогубство за те, що він взяв гроші і таким чином зрадив свої націоналістичні принципи.

Див. також 
 Таран будинку літаком Ан-2 у Ворошиловграді
 Таран будинку літаком Ан-2 у Новосибірську
 Таран офісу компанії Connair літаком
 Суїцид серед пілотів
 Камікадзе

Примітки 
Умисні падіння авіалайнерів
Авіакатастрофи 1976